Mona Lisa – Leonardo da Vinci leghíresebb festménye
Mona Lisa – Jules Verne egyik regénye
 Mona Lisa – Max von Schillings operája (1915)
Mona Lisa – az 1950-es évek slágere, amely filmekben is hallható
Mona Lisa – Neil Jordan filmje